Аламоса има више значења:
 Округ Аламоса (Колорадо)
 Аламоса (Колорадо)
 Аламоса (река)